Аббас Аббас оглы Алескеров (13 декабря 1937 — 18 февраля 2018) — советский и азербайджанский архитектор, председатель Государственного комитета Азербайджана по архитектуре и градостроительству (2008—2018). Заслуженный инженер Азербайджанской ССР (1987).Заслуженный архитектор Азербайджана (2007).

Биография 
Родился 13 декабря 1937 года в Баку.

Окончил Азербайджанский политехнический институт (1963).
С 1960 г. работал в организациях Министерства строительства и в Министерстве промышленного строительства Азербайджана.

С 1977 г. зам. главного инженера института «Азгоспромпроект».

В 1983—2008 — директор института «Бакгипрогор».

С 2008 г. председатель Государственного комитета Азербайджана по архитектуре и градостроительству. Председатель Союза архитекторов Азербайджана.

Заслуженный инженер Азербайджанской ССР (1987), Заслуженный архитектор Азербайджана (2007).

Награждён орденами Дружбы народов, «Знак Почёта», «Шохрэт», «За службу Отечеству».

Умер в Баку 18 февраля 2018 года.

Источники 

 http://vestikavkaza.ru/material/223346 
 https://ru.scribd.com/doc/209133839/Bagiproqor-New 

Заслуженные архитекторы Азербайджана
Заслуженные инженеры Азербайджанской ССР